Cassa di Risparmio di Parma – banca italiana del passato
 Banca Monte Parma – banca italiana